Kosgei ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Jepkemboi Kosgei (* 1980), kenianische Marathonläuferin
 Barnabas Kiplagat Kosgei (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Brigid Kosgei (* 1994), kenianische Langstreckenläuferin
 Cynthia Kosgei (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin 
 Daniel Kosgei (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Edwin Kosgei (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Evans Kosgei (* 1989), kenianischer Langstreckenläufer
 Irene Jerotich Kosgei (* 1974), kenianische Marathonläuferin
 James Kiplagat Kosgei (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 John Kosgei (* 1973), kenianischer Hindernis- und Crossläufer
 Matthew Kibowen Kosgei (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Paul Malakwen Kosgei (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 Reuben Kosgei (* 1979), kenianischer Hindernisläufer
 Rose Jerotich Kosgei (* 1981), kenianische Langstreckenläuferin
 Salina Jebet Kosgei (* 1976), kenianische Langstreckenläuferin
 Samson Kosgei (* 1974), kenianischer Marathonläufer
 Samuel Kiplimo Kosgei (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Vincent Kiplangat Kosgei (* 1985), kenianischer Sprinter

Siehe auch:
 Koskei